MTK steht für:
 BTR-50 Minenräumer, eine Variante des sowjetischen Schützenpanzerwagens
 Maria-Theresien-Kaserne, eine Kaserne des Österreichischen Bundesheeres in Wien
 Mediengruppe Telekommander, eine deutsche Electroclash-Musikgruppe
 MediaTek, ein taiwanischer Hersteller von Chipsätzen
 Medizinaltarif-Kommission, Schweizer Verein zur Koordination von Grundsatzfragen in Medizinalrecht und Medizinaltarifen der obligatorischen Unfallversicherung
 Messtechnische Kontrolle, eine wiederkehrende Prüfung für Medizinische Geräte
 MTK Budapest FC, einen ungarischen Fußballverein
 Musisch-Technischer Kurs, Unterrichtsfach, das Werken, Kunst und Musik abdeckt
 als internationale Abkürzung für die Maßeinheit Quadratmeter im Handel bzw. für Artikelstammdaten
 Bahnhof München-Thalkirchen (DS100-Code)
 Flugplatz Makin (IATA-Code)

MTK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Main-Taunus-Kreis und Hofheim am Taunus

mtk steht für:
 Mbə’ (ISO-639-3-Code), Graslandsprache im Kamerun

MTK